El nombre Iglesia de María Auxiliadora, así como la variante Iglesia de Santa María Auxiliadora, designa varios edificios de la Iglesia católica, catalogados como templos, bajo la advocación de María Auxiliadora, madre de Jesús.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Argentina 
 Iglesia de María Auxiliadora en Trelew, Chubut

en Colombia  
 Iglesia de María Auxiliadora en Marinilla, Antioquia

en El Salvador 
 Iglesia de María Auxiliadora en San Salvador

en España 
 Iglesia de María Auxiliadora en Bollullos Par del Condado, Huelva

en Italia 
 Iglesia de Santa María Auxiliadora en Roma

en Yemen 
 Iglesia de María Auxiliadora en Saná